Plusieurs personnes portent le nom de Jean Valette, parmi lesquelles :

 Jean Valette (1825-1878) : sculpteur et peintre français ;
 Jean Valette (1876-1961) : architecte français.

Voir aussi 
 Jean de Valette (1494-1568) : grand maître des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ;
 Jean Vallette d'Osia (1898-2000) : officier et résistant français.